Кермит () — может означать:

Имя 
 Кермит — лягушонок, персонаж «Маппет-шоу».
 Кермит Синтрон — пуэрто-риканский боксёр.
 Кермит Вашингтон — американский баскетболист.

Топоним 
 Кермит (Западная Виргиния) — город в штате Западная Виргиния.
 Кермит (Техас) — город в штате Техас.

Прочее 
 Kermit (протокол) — протокол управления и передачи файлов.